Alice Lemoigne (  - ), longboardeuse française
 Maurice Lemoigne ( - 1953), ingénieur agronome et biologiste français
 Pierre-Marcel Lemoigne ( - ), aviateur et ingénieur aéronautique français.
 Raymond Lemoigne ( - ), directeur de la photographie français

Voir aussi 

Patronyme normand